Шары́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Шарыгина.

Известные носители:
 Шарыгин, Виктор Александрович (род. 1952) — советский и российский художник и скульптор.
 Шарыгин, Владимир Александрович (1930 — ?) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, начальник Политуправления Киевского военного округа.
 Шарыгин, Игорь Фёдорович (1937—2004) — советский математик, педагог, популяризатор науки, автор школьных учебников геометрии.

См. также 
 Шарыгино